For Her People – cortometraggio del 1914 diretto da Laurence Trimble
For Her People – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Biograph Company